Ramanathapuram (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
 Ramanathapuram (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Ramanathapuram